Ив Харлоу (, род. 20 июня 1989, Москва, РСФСР, СССР) — канадская актриса, наиболее известна по роли Майи во втором сезоне сериала «100». Харлоу также появилась в сериалах «Грань», «Горячая точка», «Укушенная», «Убийство» и «Нереально». В 2015 году она также получила роль в мини-сериале «Герои: Возрождение».

Фильмография

Примечания

Ссылки